Een verkeersweg:
N8 (België)
RN8 (Benin)
N8 (Frankrijk)
N8bis (Frankrijk)
N8 (Ghana)
N8 (Ierland)
N8 (Luxemburg)
N8 (Nederland), zie Rijksweg 8
N08 (Oekraïne)
N8 (Zuid-Afrika)
N8 (Zwitserland)